Ковокта — топоним:

Бурятия 
 Ковокта — левый приток реки Ангаракан.
 Ковокта — правый приток реки Укшум.
 Ковокта — железнодорожная станция Байкало-Амурской магистрали.

Забайкальский край 
 Ковокта — левый приток реки Марикта.